Monkey D. Luffy (モンキー・D・ルフィ Monkī Dī Rufi?) és el protagonista del manga One Piece, escrit i dibuixat per Eiichirō Oda, i les seves obres derivades.

En Luffy és un noi el cos del qual ha adquirit les propietats del cautxú després d'ingerir sense voler el fruit del diable Gom Gom; gràcies a això, pot realitzar una àmplia gamma d'atacs acumulant energia al cos i aprofitant l'elasticitat de les extremitats. Per perseguir el seu somni de trobar el llegendari tresor de One Piece que pertanyia a Gol D. Roger i convertir-se en el rei pirata, surt del seu poble al East Blue i emprèn un viatge a través de la Grand Line, reunint una tripulació al seu voltant. coneguts com els pirates del barret de palla i enfrontats a nombrosos enemics.

Biografia

Infància i passat 
En Luffy va néixer al poble de Foosha, a l'illa Dawn, a East Blue, deixat pel seu pare Monkey D. Dragon i entregat al seu avi Monkey D. Garp. Quan era un nen, Luffy fa saber a Shanks el vermell demanant-li que s'uneixi a la seva tripulació, però sempre rep una negativa; mentrestant s’alimenta accidentalment de la Fruita del Diable Gom Gom, cosa que el converteix en un home de goma. Un dia, Shanks salva en Luffy d'una banda de matons i immediatament després de l'atac d'un monstre marí, a costa del seu braç esquerre: després d'això, en Luffy promet a Shanks que es convertiria en el rei dels pirates, rebent el barret de Shanks. com a recordatori de la promesa. L'avi Garp confia a Luffy a Curly Dadan on coneix Portgas D. Ace i Sabo inicialment els dos no volien tenir res a veure amb ell, però després fan un pacte de germanor i volen convertir-se en pirates. Un dia, Luffy i Ace descobreixen que aparentment Sabo ha estat assassinat per un noble del món. Ace promet a Luffy que mai no morirà i estarà al seu costat. Després que l'Ace se'n vagi als 17 anys, 2 anys després, Luffy es posa al mar.

Temporada 1

Descripció

Personalitat 
Presentat inicialment com un personatge de vegades infantil, al llarg de la història els diversos esdeveniments l'obliguen a desenvolupar una personalitat més madura: durant la saga Water Seven, per exemple, entén que el seu paper de capità el pot portar a decisions difícils, com ara abandonant el vaixell Going Merry a causa de la seva incapacitat per navegar més enllà malgrat el fort aferrament de la tripulació. El cop més dur, però, el va patir amb la mort del seu germà Ace: a partir d'aquest moment va començar a prendre la seva aventura molt més seriosament, sent menys impulsiu i començant a treballar molt més per assolir els seus objectius.

Aspecte físic 
En Luffy és un noi prim de pèl negre amb una cicatriu sota l'ull esquerre que es va infligir a si mateix per demostrar el seu valor a la tripulació de Shanks. Després de dos anys d'entrenament, el seu físic és més musculós i, a causa d'un atac d'Akainu sofert durant la batalla de Marineford, té una cicatriu en forma de X al pit. Sempre porta el barret de palla que li ha regalat Shanks: aquest barret s’ha convertit en el seu símbol característic, fins al punt que es coneix amb el sobrenom d'en Luffy “Barret de palla” (麦わらのルフィ Mugiwara no Rufi?). la primera aparició té 17 anys després que el salt temporal de 2 anys sigui 19 anys.

recompensa 
La recompensa original atorgada a Luffy per la marina és de 30 milions de bellys, cosa que el converteix en el pirata recompensa més alt del East Blue. A causa dels esdeveniments d'Alabasta, la seva recompensa augmenta a 100 milions de baies, tot i que el govern va negar la seva participació en els fets, fins a augmentar-la a 300 milions després de l'assalt al lobby d'Enes. Després de la batalla de Marineford puja a 400 milions, i a 500 milions després dels esdeveniments de Dressrosa. A causa del seu xoc amb Big Mom a Tottoland i la seva posterior escapada, la seva recompensa s'eleva a 1 500 000 000 de bellys, i se li atorga informalment el títol de cinquè emperador.

One Piece
Pirates de ficció